Michele Benedetto, scultore italiano nato a Campomaggiore nel 1941.
 Michele Benedetto, ex calciatore italiano nato a Torino nel 1941.